Francisco de Solís o Francisco Solís, puede referirse a:

 Francisco de Solís Quiñones y Montenegro (? – 1545), médico, sacerdote, secretario del papa Pablo III.
 Francisco de Solís Osorio, gobernador de Puerto Rico y de Yucatán en la segunda mitad del siglo XVI.
 Francisco de Solís y Casáus (1601 - ?), militar español, alcalde ordinario de Campeche y de la santa hermandad.
 Francisco de Solís (1620 - 1684), pintor español de la escuela madrileña.
 Francisco Solís Hervás (1657 - 1716), religioso mercedario español.
 Francisco Solís Cruz (1952 -), futbolista mexicano.
 Francisco de Solís y Casanova (1695 - ?), alcalde ordinario de Mérida, Yucatán, dos veces gobernador provisional de Yucatán, Nueva España.
 Francisco de Solís y Folch de Cardona (1713 - 1775), cardenal español, obispo de Córdoba y Sevilla.